Òmicron del Cranc (ο Cancri) pot referir-se a dos estels a la constel·lació del Cranc visualment separats 0,27°:

 Òmicron¹ del Cranc (62 del Cranc), estel de magnitud 5,22.
 Òmicron² del Cranc (63 del Cranc), subgegant de magnitud 5,68.

Ambdós s'hi troben a una distància semblant (~ 150 anys llum) i comparteixen moviment propi.
Cranc